

Моямба — округ у складі Південної провінції
 Моямба — місто, округ Моямба, Південна провінція